Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit.

A címvédő a négyszeres bajnok Serena Williams volt, de már a negyedik körben elbúcsúztatta őt a francia Marion Bartoli. A tornát a karrierje első Grand Slam-döntőjét játszó Petra Kvitová nyerte, miután a döntőben 6–3, 6–4-re legyőzte Marija Sarapovát.

Egyetlen magyar résztvevőként Czink Melinda a harmadik körig jutott, ahol a huszadik kiemelt kínai Peng Suaj győzte le 6–2, 7–6(5)-re.

Kiemeltek

 Caroline Wozniacki (Negyedik kör)
 Vera Zvonarjova (Harmadik kör)
 Li Na (Második kör)
 Viktorija Azaranka (Elődöntő)
 Marija Sarapova (Döntő)
 Francesca Schiavone (Harmadik kör)
 Serena Williams (Negyedik kör)
 Petra Kvitová (Győztes)
 Marion Bartoli (Negyeddöntő)
 Samantha Stosur (Első kör)
 Andrea Petković (Harmadik kör)
 Szvetlana Kuznyecova (Harmadik kör)
 Agnieszka Radwańska (Második kör)
 Anasztaszija Pavljucsenkova (Második kör)
 Jelena Janković (Első kör)
 Julia Görges (Harmadik kör)

<li> Kaia Kanepi (Első kör)
<li> Ana Ivanović (Harmadik kör)
<li> Yanina Wickmayer (Negyedik kör)
<li> Peng Suaj (Negyedik kör)
<li> Flavia Pennetta (Harmadik kör)
<li> Sahar Peér (Első kör)
<li> Venus Williams (Negyedik kör)
<li> Dominika Cibulková (Negyeddöntő)
<li> Daniela Hantuchová (Harmadik kör)
<li> Marija Kirilenko (Harmadik kör)
<li> Jarmila Gajdošová (Harmadik kör)
<li> Jekatyerina Makarova (Első kör)
<li> Roberta Vinci (Harmadik kör)
<li> Bethanie Mattek-Sands (Első kör)
<li> Lucie Šafářová (Második kör)
<li> Cvetana Pironkova (Negyeddöntő)

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 LL = szerencsés vesztes
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei

Kapcsolódó szócikkek

N1